Новая сила — название ряда политических организаций.
 Новая сила (Исландия) — исландская партия.
 Новая сила (Испания) — испанская ультраправая партия (1977—1982).
 Новая сила (Италия) — итальянская ультраправая партия.
 Новая сила (Молдавия) — молдавская демократическая партия.
 Новая сила (движение) — политическое движение (1998—2000) Сергея Кириенко.
 Новая сила (Россия) — правая партия в России (2012—2014) Валерия Соловья, не была зарегистрирована Минюстом.
 Новая сила (Тайвань) — политическая партия в Тайваньской Республики (с 2015).
 Новые силы (группировка) — вооружённая группировка в Кот-д'Ивуаре.

См. также 
 Новая Сила